Zinzendorf steht für:
 Zinzendorf (Adelsgeschlecht), ein niederösterreichisches Adelsgeschlecht 
 Zinzendorf (Wörth an der Donau), Ortsteil der Stadt Wörth an der Donau, Landkreis Regensburg, Bayern mit Burgstall Zinzendorf

Zinzendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht VII. von Zinzendorf und Pottendorf (1618–1683), erster Graf von Zinzendorf und Pottendorf und Premierminister
 Amalia Regina von Zinzendorf (1663–1709), Gräfin zu Ortenburg, Gräfin von Zinzendorf und Pottendorf
 Erdmuthe Dorothea von Zinzendorf (1700–1756), Pietistin und Kirchenliederdichterin
 Franz Ludwig von Zinzendorf (1661–1742), österreichischer General und Festungskommandant auf Spielberg
 Friedrich August von Zinzendorf (1733–1804), sächsischer Staatsmann
 Karl von Zinzendorf (1739–1813), österreichischer Staatsmann
 Ludwig von Zinzendorf (1721–1780), österreichischer Staatsmann 
 Maximilian Erasmus von Zinzendorf (1722–1780), kursächsischer Kammerherr
 Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700–1760), deutscher Theologe und Gründer der Herrnhuter Brüdergemeine
 Otto Christian von Zinzendorf (1661–1718), kursächsischer General
 Renatus von Zinzendorf (1727–1752), deutscher Kirchenlieddichter

Siehe auch:
 Sinzendorf
 Zinsdorf